Футбольная лига в сезоне 1924/25 — 33-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии во второй раз подряд стал клуб «Хаддерсфилд Таун». Второй дивизион выиграл «Лестер Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1924/25 на RSSSF.com 

1924
Футбол в Англии в сезоне 1924/1925
Английский чемпионат
Английский чемпионат